Bunium arcuatum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach och Jozef Pantocsek.

Bunium arcuatum ingår i släktet jordkastanjer och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
arcuatum